Сезон НХЛ 2007/2008 стал 91-м по счёту и 90-м игровым сезоном Национальной хоккейной лиги. Он прошёл с 29 сентября 2007 по 6 апреля 2008 года.

Сезон открылся двумя матчами в Лондоне между «Лос-Анджелес Кингз» и «Анахайм Дакс».

1 января 2008 года состоялся первый матч регулярного чемпионата НХЛ под открытым небом на территории США, между командами Баффало Сейбрз и Питтсбург Пингвинз получивший название «Зимняя классика».

27 января 2008 года в Атланте прошел Матч всех звезд НХЛ. «Восток» победил «Запад» со счетом 8—7

Обладателем Кубка Стэнли стал Детройт Рэд Уингз обыграв в финальной серии со счетом 4—2 хоккеистов из Питтсбурга.

Межсезонье 

Драфт Национальной хоккейной лиги 2007 года прошёл 22 и 23 июня 2007 года в Коламбусе, США. Под первым номером «Чикаго Блэкхокс» выбрал американца Патрика Кейна, а «Филадельфия Флайерз» — Джеймса Ван Римсдайка (также из США). Третьим стал канадец Кайл Таррис, попавший в «Финикс Койотис».

Жеребьёвку, которая определяла порядок выборов на драфте, выиграл «Чикаго Блэкхокс», хотя шансов у него было всего 8,1 %. Клуб впервые в своей истории делал первый выбор на драфте новичков. Худшая команда регулярного чемпионата сезона 2006—2007 «Филадельфия Флайерз», имевшая 25 % на первый драфт-пик, выбирала второй.

Регулярный сезон

Европейская премьера 
Сезон стартовал двумя матчами в Лондоне между «Лос-Анджелес Кингз» и действующим чемпионом «Анахайм Дакс». В первом матче «Короли» выиграли со счетом 4—1, а во втором с таким же счетом уже праздновали победу «Утки».
Впервые матчи регулярного чемпионата проходили в Европе и впервые с 2001 года за пределами Севреной Америки. Действующие обладатели Кубка Стэнли, хоккеисты «Анахайма», привезли трофей на его родину в Лондон, где он был куплен лордом Стэнли более 100 лет назад.

Зимняя классика 

1 января 2008 г. в Орчард Парке, на Ralph Wilson Stadium состоялся праздник хоккея под названием «Зимняя Классика». Регулярный матч чемпионата между командами Баффало Сейбрз и Питтсбург Пингвинз проходил на открытом воздухе, на ледовой площадке, сооруженной на стадионе команды НФЛ. Свидетелями победы по буллитам со счётом 2:1 команды из Питтсбурга стали 71217 зрителей, что стало абсолютным рекордом посещаемости матчей НХЛ.

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд прошел на домашней площадке команды «Атланта Трэшерз» на Филипс Арена 27 января 2008 года.

Пропустив уже в первом периоде пять шайб, во втором Запад бросился в погоню. Она продолжалась до начала третьего периода, когда Рик Нэш восстановил равновесие — 5:5. В концовке матча искуснее оказались лучшие игроки Востока, в рядах которого блистали россияне Александр Овечкин (2 шайбы), Евгений Малкин (2 голевых паса) и канадец Эрик Стаал (2 шайбы плюс 1 передача), признанный самым ценным игроком встречи.

Положение команд 
По итогам регулярного чемпионата 2007—2008 гг.
 И — игр, В — выигрышей, П — поражений, ПО — поражений в овертайме/по буллитам, ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, О — очков, # — место в конференции, * — команда попавшая в плей-офф.

Бомбардиры

Плей-офф 2008

Награды и призы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Сезоны НХЛ
2007 год в хоккее
НХЛ в 2008